Simonésia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Simonésia (ort), Minas Gerais, 
 Simonésia (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar